

Geografia  

 Villar del Infantado – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Alija del Infantado – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Storia  

 Infantado o Infantazgo – patrimonio vincolato ad un'organizzazione monastica costituito dai lasciti di terre e villaggi apportati al loro ingresso nel monastero dalle figlie non sposate della famiglia regnante e delle famiglie nobili del Regno di León e della Contea di Castiglia
 Infantado de Covarrubias
 Infantado de San Pelayo

 Casa do Infantado – appannaggio costituito da Giovanni IV del Portogallo a favore dei secondogeniti della famiglia reale portoghese

 Duca dell'Infantado – titolo nobiliare spagnolo, che dà il nome alla casata eponima
 Casato dell'Infantado – famiglia nobile spagnola originaria del Regno di Castiglia e León
 Palazzo dell'Infantado – residenza urbana di Guadalajara  costruita per volere del secondo duca dell'Infantado